L'adjectif qualitatif décrit ce qui est relatif à la qualité (qu'elle soit bonne ou mauvaise), qui est du domaine de la qualité (et non des choses mesurables)
l'étude qualitative des phénomènes devant nécessairement précéder leur étude quantitative
 une variable qualitative est une valeur qui ne représente pas de quantité
données qualitatives